Porinkloppi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Porinkloppi (ö i Nystadsregionen), Egentliga Finland, 
 Porinkloppi (ö i Åbo), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar